Rechov (hebräisch רחוב, englisch Rehov) ist der Name verschiedener Orte im historischen und modernen Israel:
 Moschaw Rechov in der Regionalverwaltung Emek ha-Ma’ajanot
 Tel Kabri wurde ab der frühen Eisenzeit und unter den Phöniziern Rechov genannt
 Tel Rechov (arabisch Tell es-Sarem)

Rechov steht in keinem geografischen Zusammenhang zum modernen Rechovot.